Карчёвский сельсовет — бывшая административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

В состав сельсовета входили 1 посёлок, 1 агрогородок и 12 деревень:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком

Упразднённые сельсоветы Барановичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании